

Film 
 Ora o mai più – film del 2003 diretto da Lucio Pellegrini

Musica 
 Ora o mai più – album di Don Joe del 2015
 Ora o mai più – singolo di Don Joe del 2015
 Ora o mai più/Addio – singolo di Mina del 1965
 Ora o mai più (le cose cambiano) – singolo di Dolcenera del 2016

Televisione 
 Ora o mai più – programma televisivo condotto da Amadeus